

Брениця () — село в Плевенській області. Входить до складу общини Кнежа.
 Брениця () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Тутракан.

Брениця () — село в гміні Любохня Томашовського повіту Лодзинського воєводства